Гарево () — деревня в Усть-Цилемском районе Республики Коми России. Входит в состав сельского поселения Коровий Ручей.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1861 году, населённый пункт упомянут как деревня Гаревая (Полушина) Мезенского уезда (2-го стана), при реке Печоре, расположенный в 701 версте от уездного города Мезень. В деревне насчитывалось 23 двора и проживало 187 человек (92 мужчины и 95 женщин).

По состоянию на 1920 год, имелся 91 двор (90 русских и 1 зырянский) и проживало 346 человек (136 мужчин и 210 женщин). В административном отношении являлась центром Гаревского общества Устьцилемской волости Печорского уезда.

География 
Деревня находится в северо-западной части Республики Коми, на правом берегу реки Печоры, вблизи места впадения в неё ручья Гаревский, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к востоку от села Усть-Цильма, административного центра района. Абсолютная высота — 36 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,9 %, женщины — соответственно 53,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 118 чел.

Инфраструктура 
Функционируют фельдшерско-акушерский пункт и сельский клуб.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Цилемского района